Кару:

 Кару — географическая область в Южной Африке.
 Кару — кувейтский остров.
 Кару — деревня в уезде Валгамаа, Эстония.
 Кару, Джон (род. 1933) — британский дирижёр и музыкальный педагог.
 Кару, Эркки — один из основателей национального кинематографа Финляндии, кинорежиссёр и продюсер.
 Кару, Эско — канадский биатлонист и лыжник.